

Cinema 
 Dancing Girls – film muto inglese del 1896
 Dancing Girls – film cinese del 2001

Musica 
 Dancing Girls – singolo di Nik Kershaw del 1984

Altro 
 Dancing Girls – collezione del 1977 di Margaret Atwood

Pagine correlate 
The Dancing Girl
Dancing Girl